Ко́ммерау или Ко́моров (; ) — деревня в Верхней Лужице, Германия. Входит в состав коммуны Гросдубрау района Баутцен в земле Саксония. Подчиняется административному округу Дрезден.

География 
Находится примерно в 14 километрах севернее от города Баутцен. В двух километрах на север от деревни находится группа из 18 прудов под названием Коммерауэр (Коморовские пруды). Через деревню проходит автомобильная дорога B156.

Соседние населённые пункты: на севере — деревня Лескей, на юго-востоке — деревня Кобелнь и на западе — деревня Купой.

История 
Впервые упоминается в 1399 году под наименованием Komeraw.

До 1936 года была административным центром одноимённой коммуны. С 1936 года входит в современную коммуну Гросдубрау.

В настоящее время деревня входит в состав культурно-территориальной автономии «Лужицкая поселенческая область», на территории которой действуют законодательные акты земель Саксонии и Бранденбурга, содействующие сохранению лужицких языков и культуры лужичан.

 Исторические немецкие наименования
 Komeraw, 1399
 Comeraw, 1419
 Kummeraw, 1445
 Comerow, 1479
 Commerau, 1768
 Commerau b. Bautzen, 1875

Население 
Официальным языком в населённом пункте, помимо немецкого, является также верхнелужицкий язык.

Согласно статистическому сочинению «Dodawki k statisticy a etnografiji łužickich Serbow» Арношта Муки в 1884 году в деревне проживало 200 человек (из них — 168 серболужичан (84 %)).

Лужицкий демограф Арношт Черник в своём сочинении «Die Entwicklung der sorbischen Bevölkerung» указывает, что в 1956 году при общей численности в 622 человека серболужицкое население деревни составляло 56,9 % (из них верхнелужицким языком владело 271 взрослый и 83 несовершеннолетних).

Согласно переписи 1900 и 1925 годов численность серболужицкого населения от общего числа жителей составляла соответственно 82,6 % и 77,8 %.
.

Примечания

Литература 
 Cornelius Gurlitt, Commerau bei Klix, Beschreibende Darstellung der älteren Bau- und Kunstdenkmäler des Königreichs Sachsen. 31. Heft: Amtshauptmannschaft Bautzen (I. Teil). C. C. Meinhold, Dresden 1908, S. 48.
 Commerau bei Klix/Komorow pola Klukša. W: Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft (= Werte der deutschen Heimat. Zwjazk 67). 1. nakład. Böhlau, Köln/Weimar/Wien 2005, ISBN 978-3-412-08903-0, str. 270—273.
 M. Kral: Stawizniske powěsće z našich serbskich wsow [=Serbska ludowa knihownja, čo. 44]. Budyšin, 1937, str. 214—218.

Ссылки 
 Commerau/ Komorow, Historisches Ortsverzeichnis von Sachsen

Населённые пункты Верхней Лужицы
Населённые пункты коммуны Гросдубрау
Населённые пункты Лужицкой поселенческой области